Le Championnat de France de volley-ball Élite Masculine 2016-2017 oppose seize équipes françaises de volley-ball. Il s'agit du troisième niveau national du championnat de France de volley-ball

Listes des équipes en compétition

Formule de la Compétition

Première phase  

Matchs Aller/Retour : 14 journées.

A l'issue de cette phase, les 4 premières équipes de chaque poules sont qualifiées pour les play-offs, alors que les 4 dernières sont basculées en play-downs. Le CNVB (poule B) est qualifié d'office pour les play-offs quels que soient ses résultats.

Deuxième phase 

Les équipes sont à nouveau séparées en deux poules de huit mais les enjeux sont différents. Les play-offs désigneront le champion de France Élite qui sera promu en Ligue B. Les play-downs détermineront les quatre équipes relégués à l’échelon inférieur.

Les points acquis lors de la première phase contre les adversaires qui sont reversés dans la même poule sont conservés. Chaque équipe joue donc huit nouveaux matchs puisqu’elle affronte en matchs aller-retour les quatre équipes issues de l’autre poule.

Résultats

Première phase

Matchs
 Poule A

 Poule B

Classements 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera 1 point.
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte :
le nombre de victoires
le quotient des sets
le quotient des points

Poule A

Poule B

Deuxième phase

Playoff
Les équipes s'étant rencontrées lors de la première phase n'ont pas rejoué l'une contre l'autre, les scores sont ceux de la première phase.

Classement final

Playdown

Classement final

Notes et références 

2016-2017
Volley-ball M3
France Elite 2016-2017
France Elite 2016-2017
France M3